Faxon kan som auktorsförkortning betyda:

 Walter Faxon
 Charles Edward Faxon

Robotskapade auktorsförkortningar